Delerue ist der Familienname folgender Personen:
 Amaury Delerue (* 1977), französischer Fußballschiedsrichter
 Georges Delerue (1925–1992), französischer Filmkomponist
 Xavier Régis Delerue (1953–2015), französischer Maler

siehe auch:
 De Le Rue
 Delarue
 De la Rue